Schweißband steht für:

 ein ringförmiger Streifen bei Kopfbedeckungen, siehe Hut #Hutanatomie
 ein Schweißarmband, siehe Armband #Arten von Armbändern
 Kaltschweißband, ein selbstverschweißendes Klebeband, siehe Klebeband #Polyisobutylenband